Де ла Иглесиа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де ла Иглесиа, Алекс (род. 1965) — испанский (баскский) кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер.
 Де ла Иглесиа, Элой (1944—2006) — испанский кинорежиссёр.